«Delilah» (Дела́йла) — песня рок-группы Queen с альбома Innuendo. Написана Фредди Меркьюри и посвящена его любимой кошке. Песня вышла синглом лишь в Таиланде, где достигла первой позиции в чартах.

Участники записи 
В записи песни принимали участие все члены группы, кроме барабанщика Роджера Тейлора:
 Фредди Меркьюри — основной вокал, бэк-вокал, клавишные, драм-машина;
 Брайан Мэй — гитара;
 Джон Дикон — бас-гитара.

Интересные факты 
 Мэй при записи своей гитарной партии впервые в жизни использовал ток-бокс.
 Роджер Тейлор заявлял, что песня не входит в число его любимых.

Примечания

Ссылки 
 Текст песни с аккордами
 «Delilah» на сайте Queenpedia.com

Синглы 1992 года
Песни Queen
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Песни 1991 года
Песни по алфавиту
Песни о животных
Синглы Hollywood Records
Синглы Parlophone